Фи́ни (Feeney) — английская фамилия. Известные носители:

  (более известен как Фрэнк Дюкс; род. 1983) — канадский музыкальный продюсер и диджей, лауреат Латинской премии «Грэмми» за городскую песню (2019).
 Фини, Альберт (1892—1950) — американский политик, мэр Индианаполиса (1948—1950).
  (род. 1975) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер 12» в составе клуба «Чифс».
  (род. 1970) — ирландский хёрлер, победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Атенрай» (1997, 2001).
  (род. 1955) — американский классицист, президент Американской филологической ассоциации (Общества классицистики) (2013).
 Фини, Джанфранко (род. 1952) — итальянский политик.
  (род. 1974) — новозеландская радиоведущая, лауреат Новозеландской радиопремии за сетевую музыкальную утреннюю передачу (2012, 2014).
  (род. 1994) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клуба «Ньюкасл Найтс».
  (род. 1978) — австралийский игрок в регбилиг, тренер женского клуба «Сидней Рустерз» (с 2020).
  (род. 1957) — ирландский политик, член Сената (2002—2011).
  (род. 1937) — ирландский борец, участник летних Олимпийских игр (1960, 1964).
  (1922—2006) — новозеландский кинодокументалист, лауреат Канадской кинопремии в общеинформационной категории (1959).
  (род. 1958) — британский боксёр, чемпион Великобритании в легчайшем весе (1981—1983, 1983—1985), брат Джорджа Фини.
  (род. 1957) — британский боксёр, чемпион Великобритании в лёгком весе (1982—1984).
  — ирландская музыкантка и продюсер, лауреат премии Choice за лучший альбом (2005) и Ирландской музыкальной телевизионной премии за лучшее оформление клипа (2009).
 Фини, Джулия — австралийский дипломат, посол Австралии в Сербии (2013—2018).
  (род. 1970) — австралийский политик, член Сената (2008—2013) и Палаты представителей (2013—2018).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Чарджерс».
  (1894—1969) — американский католический священник, епископ Портленда (с 1955).
 Фини, Кэрол (род. 1964) — американская гребчиха.
  (род. 1989) — австралийская лучница, участница летних Олимпийских игр (2008).
  (род. 1978) — британский футболист, игрок клуба «Линфилд», двоюродный брат Уоррена Фини.
 Фини, Лиам (род. 1987) — английский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Фини, Леонор (1908—1996) — французская художница.
  (род. 1957) — американский журналист и искусствовед, лауреат Пулитцеровской премии за критику (2008).
  — американский политик, председатель Городского совета Бостона (2007—2008).
 Фини, Патрик (род. 1991) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
  — ирландский политик, мэр графства Голуэй (2008—2009).
 Фини, Пол — новозеландский тренер по регби, тренер сборной Кении по регби-7 (2019—2020).
 Фини, Пэт — ирландский игрок в камоги, победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Оранмор» (1973).
  — игрок в гэльский футбол, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Мейо (2012, 2013).
  — американский электротехник, лауреат Премии Гордона Сойера (2006).
  (род. 1958) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Флорида (2000—2002), член Палаты представителей США (2003—2009).
  (род. 1974) — ирландский хёрлер, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Уотерфорд (2008).
  (род. 1981) — британский футболист и спортивный функционер, менеджер клуба Футбольной лиги Северной Ирландии «Линфилд» (2014—2015), двоюродный брат Ли Фини.
  (1921—1994) — американский спортивный функционер, президент Национальной лиги бейсбола (1970—1986).
  (1924—2014) — американский спортивный журналист, лауреат Премии Джона Джорджа Тейлора Спинка Американской ассоциации бейсбольных журналистов (1996).
 Фини, Чарльз (род. 1931) — американский филантроп и бизнесмен.
  (1912—1970) — ирландский хёрлер, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Уотерфорд (1938).
  — британская писательница.

Другое 
 (795) Фини — астероид, открытый в 1914 году.

См. также 
 Финни

Примечания